Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Curlingu 1989 odbyły się między 4 a 9 kwietnia 1989 w amerykańskim Milwaukee (Wisconsin), w Mecca Auditorium (obecnie U.S. Cellular Arena).

Po raz pierwszy po półfinałach nie rozegrano małego finału tym samym przyznając dwa brązowe medale dla pokonanych.

Tytuł mistrzów świata powrócił do Kanadyjczyków (Pat Ryan), którzy w finale pokonali Szwajcarów (Patrick Hürlimann) 5:4. W półfinałach Szwecja (Thomas Norgren) przegrała 3:4 z Kanadą a Norwegia (Eigil Ramsfjell) 2:4 ze Szwajcarią.



Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał

Półfinały

Tie-breaker

Round Robin

Klasyfikacja 
:Po sesji 9.:

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Bibliografia 
 

1989
1989 w curlingu
1989 w Stanach Zjednoczonych
Curling w Stanach Zjednoczonych
Sport w Milwaukee